Pârâul Sec se poate referi la:

 Pârâul Sec - afluent al Dămucului
 Pârâul Sec - afluent al Prahovei